Казмичёв — фамилия:

 Казмичёвы — донской казачий род.

 Казмичёв, Матвей Матвеевич
 Казмичёв, Михаил Матвеевич

См. также 
 Кузмичёв